Билак:
 Билак — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Билак, Олаво — бразильский поэт-парнасец, журналист и переводчик.